Ælle sussexi király (439?–514)
 Ælle deirai király (530?–588)